Кокура — бывший город в Японии в восточной части префектуры Фукуока.
 Кокура (княжество) — феодальное княжество (хан) в Японии.